Князевка:

Белоруссия 
 Князёвка — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Князевка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Князёвка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Князевка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Молдавия 
 Князевка — село в Леовском районе

Россия 
 Князевка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Князевка — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Князевка — деревня в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Князевка — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Князевка — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Князевка — село в Тарском районе Омской области.
 Князевка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Князевка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Князевка — деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Князевка — посёлок в составе города Саратов Саратовской области.
 Князевка — деревня в Турковском районе Саратовской области.
 Князевка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Князевка — деревня в Молчановском районе Томской области.

Украина 
 Князевка — село в Березновском районе Ровненской области.
 Князевка — село в Путивльском районе Сумской области.
 Князевка — село в Высокопольском районе Херсонской области.

Станции 
 Князевка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги поблизости от Саратова

Реки 
 Князевка — река в России, протекает в Кировской области